Државна химна Бенина носи назив „Праскозорје новог дана” (L'Aube Nouvelle). Свештеник Жилбер Жан Дањон је саставио текст и компоновао музику, а усвојена је након проглашења независности 1960. године.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Benin: L'Aube Nouvelle - Извођење државне химне Бенина, са информацијама и текстом

Бенин
Бенин